Carl Muth (1867-1944), écrivain, historien de la littérature et éditeur allemand.
 Ellen Muth (1981), actrice américaine.
 John Muth (1930-2005), macroéconomiste américain.
 Katie Muth (1983-), femme politique américaine.
 Richard Muth (1927), père fondateur de la nouvelle économie urbaine.

Homonymie de patronyme